Э́лджин, также Эльджин (. В американской топонимике произносится Элджин, [ˈɛldʒɪn]. В британской топонимике омографы произносятся Элгин, [ˈɛlgɪn]):

Топонимы 
 Элджин (Иллинойс) — город в округах Кейн и Кук, штат Иллинойс, США.
 Элджин (город, Миннесота) — город в округе Уабаша, штат Миннесота, США.
 Элджин (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Уабаша, Миннесота, США.
 Элджин (город, Северная Дакота) — город в округе Грант, штат Северная Дакота, США.
 Элджин (графство, Канада) — вариант произношения графства Элгин в провинции Онтарио, Канада.

Персоналии 
 Граф Эльджин () — вариант русской передачи графского титула Элгин шотландского рода Брюсов.
 Томас Брюс Эльджин (правильно Элгин) — британский дипломат шотландского происхождения.
 Джеймс Брюс Эльджин (правильно Элгин) — сын предыдущего.

Примечания